Als Ferntransport wird die Beförderung von Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen) oder Dingen (Güter, Stoffe (Substanzen)) über eine, bezogen auf das jeweilige Transportgut, relativ große Entfernung bezeichnet. Wichtige Beispiele für Ferntransport sind:
 europaweite Tiertransporte
 Gütertransporte (Warentransporte) über Straße, Schiene, Seewege oder mittels Flugzeugen
 der Transport von Rohstoffen oder Energieträgern (Erdgas, Erdöl) über Pipelines
 der Transport von Schadstoffen in der Atmosphäre (Ferntransport (Atmosphäre))
 der Transport von Nährstoffen in einer Pflanze von den Wurzeln bis in die Blätter